Le terme Écorce peut désigner:

Végétal

 Écorce : revêtement extérieur du tronc, des branches et des racines des arbres, et plus généralement des plantes ligneuses.
 Écorce : péricarpe de certains fruits comme les agrumes.

Toponymie

Canada

 Lac-des-Écorces, une municipalité de la MRC Antoine-Labelle, dans la région administrative des Laurentides, au Québec.
 Lac des Écorces (Antoine-Labelle), un plan d'eau de la municipalité de Lac-des-Écorces, dans la MRC Antoine-Labelle, dans la région administrative des Laurentides, au Québec.
 Lac de l'Écorce, territoire non organisé du Mont-Valin, MRC Le Fjord-du-Saguenay, région administrative du Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec.
 Lac de l'Écorce. Toponyme remplacé par "lac de la Tente", territoire non organisé du Mont-Valin, MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean.
 Lac de l'Écorce, un plan d'eau de la ville de La Tuque, Mauricie, au Québec.
 Lac de l'Écorce, territoire non organisé du Lac-Pythonga, MRC de La Vallée-de-la-Gatineau, Outaouais.
 Lac de l'Écorce, territoire non-organisé du Lac-Matawin, MRC de Matawinie, région administrative de Lanaudière, au Québec.
 Rivière aux Écorces (rivière Pikauba), un cours d'eau québécois affluents de la rivière Pikauba, traversant les régions administratives de la Capitale-Nationale et du Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec.
 Rivière aux Écorces (Maskinongé), un cours d'eau de Saint-Alexis-des-Monts, dans la MRC de Maskinongé, dans la région administrative de la Mauricie, au Québec.

Autres 
 Écorce (2020), un film d'animation de court métrage suisse ;
 écorce cérébrale : voir Cortex cérébral ;
 écorce terrestre : voir Croûte terrestre ;
 le château des Écorces à Chemazé dans la Mayenne.